Jochen Hecht (né le  à Mannheim, au Bade-Wurtemberg) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il est repêché par les Blues de Saint-Louis de l'Adler Mannheim (DEL) au second tour,  au total, du repêchage d'entrée dans la LNH 1995.

Après avoir été repêché, il passe trois saisons supplémentaires en Allemagne, remportant deux fois le titre de champion d'Allemagne avec Mannheim, avant de jouer une saison avec les IceCats de Worcester de la Ligue américaine de hockey. Au bout de deux saisons chez les Blues, en 2001, Hecht est échangé aux Oilers d'Edmonton avec Marty Reasoner et Jan Horacek en retour de Doug Weight. L'été suivant, Hecht est cédé aux Sabres en retour de choix de second tour. Au terme de la saison 2012-2013, il annonce son retrait de la LNH et retourne en DEL, à l’Adler Mannheim.

Le , il annonce mettre un terme à sa carrière de joueur.

Carrière internationale
Jochen Hecht a représenté l'Allemagne aux Jeux olympiques d'hiver de 1998 à Nagano et de 2002 à Salt Lake City. Il a également participé cinq fois aux championnats du monde et deux fois à la coupe du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1994-1995|| Adler Mannheim|| DEL|| 43|| 11|| 12|| 23|| 68|| 10|| 7|| 2|| 9|| 0
|- 
| 1995-1996|| Adler Mannheim|| DEL|| 44|| 12|| 16|| 28|| 68||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1996-1997|| Adler Mannheim|| DEL|| 46 || 21|| 21 || 42 || 36 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1997-1998|| Adler Mannheim|| DEL|| 44 || 7 || 19 || 26 || 42||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1998-1999|| IceCats de Worcester|| LAH|| 74 || 21|| 35 || 56 || 48 || 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|- 
| 1998-1999|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 3|| 0 || 0 || 0 || 0|| 5|| 2|| 0|| 2|| 0
|- 
| 1999-2000|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 63 || 13 || 21 || 34 || 28 || 7|| 4|| 6|| 10|| 2
|- 
| 2000-2001|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 72 || 19 || 25 || 44 || 48 || 15 || 2 || 4 || 6 || 4
|- 
| 2001-2002|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 82 || 16 || 24 || 40 || 60||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 49 || 10 || 16 || 26 || 30 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2003-2004|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 64 || 15 || 37|| 52|| 49 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2004-2005|| Adler Mannheim|| DEL|| 48 || 16 || 34 || 50 || 151 || 14 || 10 || 10 || 20 || 14
|- 
| 2005-2006|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 64 || 18 || 24 || 42 || 34 || 15|| 2|| 6|| 8|| 8
|- 
| 2006-2007|| Sabres de Buffalo|| LNH ||76 || 19 ||37||56 ||39|| 16|| 4|| 1|| 5|| 10
|- 
| 2007-2008||Sabres de Buffalo|| LNH ||75 || 22 || 27||49 ||38||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 ||Sabres de Buffalo ||LNH ||70 ||12 ||15 ||27 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2009-2010||Sabres de Buffalo|| LNH ||79 || 21 || 21 || 42 || 35 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2010-2011||Sabres de Buffalo|| LNH ||67 ||12 ||17 ||29 ||40 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2011-2012||Sabres de Buffalo|| LNH ||22 ||4 ||4 ||8 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2012-2013|| Adler Mannheim|| DEL|| 6||5 ||8 ||13 || 8||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013||Sabres de Buffalo|| LNH || 47|| 5|| 9||14 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2013-2014|| Adler Mannheim|| DEL|| 49|| 15|| 21|| 36|| 62||5 ||0 ||0 ||1 ||4
|-
| 2014-2015 || Adler Mannheim || DEL || 35||11 ||9 || 20||44 || 15||3 ||12 ||15 ||14
|-
| 2015-2016 || Adler Mannheim || DEL || 40||6 ||19 || 25||108 || 3||1 ||0 ||1 ||8

| 833|| 186|| 277|| 463|| 458|| 59|| 14 || 18 || 32 || 24

| 356|| 105|| 161|| 266|| 589|| 75|| 25|| 31|| 56|| 86

En équipe nationale 

| 1994 ||align="left"| Championnat d'Europe junior || 5 || 6 || 2 || 8 || 18 || +2 ||align="left"| Sixième place
|-
| 1994 ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 0 || 0 || 0 || 4 || -1 ||align="left"| Septième place
|-
| 1995 ||align="left"| Championnat d'Europe junior || 5 || 3 || 3 || 6 || 18 || ||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1995 ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 5 || 3 || 8 || 18 || ||align="left"| Septième place
|-
| 1996 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 1 || 4 || 5 || 18 || ||align="left"| Huitième place
|-
| 1996 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 2 || 3 || 8 || ||align="left"| Huitième place
|-
| 1996 ||align="left"| Coupe du monde || 4 || 1 || 1 || 2 || 2 || ||align="left"| Quarts de finaliste
|-
| 1997 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 0 || 2 || 2 || 8 || ||align="left"| Neuvième place
|-
| 1997 ||align="left"| Championnat du monde || 8 || 2 || 0 || 2 || 8 || -4 ||align="left"| Onzième place
|-
| 1998 ||align="left"| Jeux olympiques || 4 || 1 || 0 || 1 || 6 || ||align="left"| Neuvième place
|-
| 1998 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 1 || 2 || 2 || ||align="left"| Onzième place
|-
| 2002 ||align="left"| Jeux olympiques || 4 || 1 || 1 || 2 || 2 || -8 ||align="left"| Huitième place
|-
| 2004 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 3 || 0 || 3 || 4 || -2 ||align="left"| Neuvième place
|-
| 2004 ||align="left"| Coupe du monde || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 || ||align="left"| Quarts de finaliste
|-
| 2005 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 3 || 1 || 4 || 6 || 0 ||align="left"| Quinzième place
|-
| 2009 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 0 || 1 || 4 || -1 ||align="left"| Quinzième place
|-
| 2010 ||align="left"| Jeux olympiques || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || -2 ||align="left"| Onzième place

Références 

Naissance en juin 1977
Naissance à Mannheim
Joueur international allemand de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Attaquant de hockey sur glace